Brummert ist der Name folgender Personen:

 Gustav Brummert (1893–1967), deutscher Radrennfahrer
 Ulrike Brummert (* 1952), deutsche Romanistin und ehemalige Hochschullehrerin